Michelle Williams (atriz) — atriz americana
 Michelle Williams (cantora) — cantora e atriz americana, ex-integrante do grupo Destiny's Child
 Michelle Williams (nadadora) — nadadora olímpica canadense

Desambiguações de antropônimos